Э́мма Ри́гби (; ) — британская актриса.

Биография 
Эмма Кэтрин Ригби родилась 26 сентября 1989 года в Сент-Хеленсе, Великобритания. У неё есть старшая сестра Шарлотта.

Дебютировала в кинематографе в 2003 году. В 2006 году, ещё учась в средней школе, Эмма получила роль Ханны Эшворт в сериале «Холлиокс». С 2013 по 2014 год она снималась в сериале «Однажды в Стране чудес».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании